Congreso Eucarístico puede referirse a:
 Eventos organizados por la Iglesia católica de culto a Cristo en la eucaristía:
 Congreso Eucarístico Nacional
 Congreso Eucarístico Mariano Bolivariano
 Congreso Eucarístico Internacional
 Congreso Eucarístico, una película de 1935.